Stranska vas je krajevno ime v Sloveniji:

 Stranska vas, Novo mesto
 Stranska vas ob Višnjici, občina Ivančna Gorica
 Stranska vas, Dobrova - Polhov Gradec, občina Dobrova-Polhov Gradec
 Stranska vas pri Semiču, občina Semič

Naselja v Sloveniji